Ба́стиан () — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Бастиан, Адольф (1826—1905) — выдающийся немецкий этнограф, путешественник и философ.
 Бастиан Али (род. 1983) — английская телевизионная актриса.
 Бастиан, Анн-Катрин (род. 1989) — немецкая кёрлингистка.
 Бастиан, Генри Чарльтон (1837—1915) — английский психиатр.
 Бастиан, Герберт (род. 1952) — немецкий шахматист.
 Бастиан, Герт (1923—1992) — западногерманский генерал и политический деятель от партии зелёных.
 Бастиан, Макс (1883—1958) — немецкий адмирал, председатель Имперского военного трибунала.
 Бастиан, Марк — немецкий кёрлингист.

Персонажи:
 Бастиан — главный герой повести Бесконечная история и её экранизаций.

Примечания